Малое — название населённых пунктов: 

Россия  
 Малое — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Малое — село в Парфеньевском районе Костромской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Малое — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Малое — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

Украина 
 Малое — село в Раздельнянском районе Одесской области.
 Малое — село в Роменском районе Сумской области.

Озеро

Россия 
 Малое — озеро вблизи села Красногорск в Сахалинской области.
 Малое — озеро в Карелии, бассейна Онежского озера.
 Малое — один из вариантов названия озера Малое Солёное в Арзгирском районе Ставропольского края.

Казахстан 
 Малое — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 
 Малое — озеро в Запорожской области.

См. также 
 Малый